Натуральне число 564
 564 рік до нашої ери
 564 рік нашої ери